Anthiinae može označavati:
 Anthiinae (Serranidae), potporodicu riba iz porodice vučica 
 Anthiinae (Carabidae), potporodicu kukaca iz porodice trčaka